Искандер-Паша (, ? — 1620/1621) — государственный и военный деятель Османской империи.

Биография 
О происхождении доподлинно неизвестно, возможно происходил из семьи зажиточных землевладельцев. Родился в Румелийском бейлербействе. По происхождению был сербом или боснийцем. 

Начал службу под руководством Тирьяки Хасан Паши, который способствовал карьере Искандер-Паши. В 1601 году отличился при обороне крепости Каниж. 

В 1612 году назначается пашой Канижского эялета. В 1613 году назначается пашой Боснийского эялета. В это время поддержал Габора Бетлена, который прибыл в Стамбул. С помощью войск Искандер-Паши Бетлен победил трансильванского господаря Габора Батория, поставив того в 1614 году во главе Трансильвании.

В 1614 году переводится пашой Эгерского эялета. В 1616 году становится боснийским пашой. Вскоре назначается сердаром в Молдавии, куда по приказу султана выступил против господаря Могилы Александра, который слишком сблизился с Речью Посполитой. В битве при Сасовом Роге победил молдавско-польское войско, после чего захватил Могилу вместе с семьей. Затем отправил их в Стамбул, а господарем Молдавии поставил Раду Михню, который до того был господарем Валахии.

В 1616 году назначается на должность паши Темешварского эялета. В 1617 году во главе войска при поддержке Трансильвании, Валахии и Молдавии совершил демонстрационный поход в сторону Речи Посполитой, взяв в осаду крепость Рашков на Днестре. Коронный гетман Станислав Жолкевский выступил против Искандер-Паши, заставив того отступить. Вместе с тем действия османского паши привели к заключению договора между королем Сигизмундом III и султаном, по которому Речь Посполитая отказывалась от вмешательства в дела зависимых от османов княжеств на Дунае. Также король взял обязательство не допускать нападения запорожских казаков на османские земли. В том же году становится пашой Силистринского эялета.

Всячески пытался спровоцировать войну с Речью Посполитой, отправляя преувеличенные сообщения о выходе в Чёрное море казацких флотилий. В 1620 году возглавил османские войска, которые двинулись к Молдавии. Здесь к нему присоединились крымскотатарские конники во главе с калгой Шагин-Гераем, трансильванцы во главе с Габором Баторе, буджаки и волохи. В битве под Цецорой того же года нанес сокрушительное поражение Станиславу Жолкевскому, великому коронному гетману Речи Посполитой. После этого татары разорили значительную часть Галиции и Покутья, захватив 100 тыс. человек ясыря.

Не принимал участия в походе султана Османа II против Речи Посполитой, обеспечивая тыл снабжения армии. В ноябре 1620 или 1621 года Искандер-Паша погиб в Аккермане от рук своих слуг.

Источники 
 Stanford Jay Shaw &: Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and modern Turkey, Cambridge University Press, 1977, ISBN 9780521291637.
 Biščević Vedad, «Bosanski namjesnici Osmanskog doba (1463—1878)», Sarajevo, 2006.
 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi Cilt III Syf 54-59
 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi Cilt III Syf 57
 History of the Ottoman Empire and modern Turkey by Ezel Kural Shaw p.191
 M.J. Mikoś, Polish Baroque and Enlightenment Literature: An Anthology. Columbus-Ohio/Bloomington-Indiana, 1996, ISBN 0893572667, pp. 104—108.
 Hetmani Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Bellona (Varsavia), 1994, ISBN 8311082758.
 M. Naima, trad. C. Fraser, Annals of the Turkish Empire from 1591 to 1659 of the Christian Era (trad. C. Fraser), vol. 1, Londra, 1832.

Военачальники Османской империи
История Турции